

Черногорово () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.
 Черногорово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Димитровград.